Râul Malnaș se poate referi la:

 Râul Malnaș, Feernic
 Râul Malnaș, Olt
 Râul Malnaș, Vinul